Паоло Баккини (; род. 16 августа 1985 года в Милане, Италия) — итальянский фигурист, выступающий в одиночном разряде. Девятикратный серебряный и четырёхкратный бронзовый призёр чемпионатов Италии.

Представлял Италию на зимних Олимпийских играх 2010 года, где занял 20-е место.
По состоянию на июнь 2011 года занимал 37-е место в рейтинге Международного союза конькобежцев (ИСУ).

Выступал на Универсиаде четыре раза.

Спортивные достижения

Результаты после 2007 года

Результаты до 2007 года

Примечания

Ссылки 

 

Родившиеся в Милане
Фигуристы Италии
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 2010 года